Entfetten steht für:

 die Entfettung von Werkstücken in der Werkstoffkunde sowie in der Beschichtungs- und Oberflächentechnik
 die Zubereitungsart Degraissieren in der Küchensprache